Alfabetische volgorde: rangschikken volgens alfabet
 basisvaardigheden als lezen en schrijven aanbrengen, analfabetisme bestrijden, zoals bij basiseducatie. Zie ook Alfabetiseringsgraad